Awan puede hacer referencia a:
Awan, personaje bíblico;
Dinastía Awan, primera dinastía del Imperio elamita.